Kopanka ist der Name folgender Ortschaften:

 Kopanka (Isjum), in der Ukraine im Rajon Isjum
 Kopanka (Nowosolna), in Polen in der Woiwodschaft Łódź
 Kopanka (Lwiw), in der Ukraine im Rajon Lwiw
 Kopanka (Skawina), in Polen in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Kopanka (Transnistrien), in Transnistrien